Морозовичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Морозовичи — деревня в Брестском районе Брестской области.
 Морозовичи — деревня в Пинском районе Брестской области.
 Морозовичи — деревня в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.
 Морозовичи — деревня в Дятловском районе Гродненской области.
 Морозовичи — деревня в Столбцовском районе Минской области.

Украина 
 Морозовичи — село в Иваничевском районе Волынской области.
 Морозовичи — село в Старосамборском районе Львовской области.